Op het Australian Open 2022 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van zondag 23 tot en met donderdag 27 januari 2022 in het Melbourne Park te Melbourne.

Spelregel: bij een stand van 6–6 in de derde set werd een tiebreak tot tien punten gespeeld.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland was het eerste reekshoofd en slaagde erin, haar titel te prolongeren. In de finale versloeg ze landgenote Aniek van Koot in twee sets. De Groot wist voor de vierde keer het Australian Open op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende grandslamtitel in het enkelspel.

De derde Nederlandse deelneemster was Jiske Griffioen – zij verloor haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema Australian Open
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2022